200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 28 lipca, a finał 29 lipca.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Australijka Emily Seebohm, która uzyskała czas 2:05,68 i ustanowiła tym samym rekord Australii i Oceanii. Srebrny medal wywalczyła reprezentantka gospodarzy Katinka Hosszú, czasem 2:05,85 poprawiając rekord kraju. Brąz zdobyła Amerykanka Kathleen Baker (2:06,48).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 28 lipca o 10:31.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 28 lipca o 17:49.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 29 lipca o 17:47.

Przypisy 

K